Муниципалитет 25 Мая  () — муниципалитет в Аргентине в составе провинции Буэнос-Айрес.

Территория — 4795 км². Население — 35 842 человек. Плотность населения — 7,47 чел./км².

Административный центр — 25 Мая.

История 
В 1847 году губернатор провинции Буэнос-Айрес Хуан Мануэль де Росас утвердил образование в этих местах муниципалитета, который получил название «Энкарнасьон» в честь его супруги. В 1853 году губернатор Пастор Облигадо переименовал муниципалитет в честь даты Майской революции 1810 года.

География 
Департамент расположен в центральной части провинции Буэнос-Айрес.

Департамент граничит:
на северо-западе — c муниципалитетом Брагадо
на севере — с муниципалитетами Альберти, Чивилькой
на северо-востоке — с муниципалитетом Наварро
на востоке — с муниципалитетом Лобос
на юго-востоке — с муниципалитетами Саладильо, Роке-Перес
на юге — с муниципалитетом Хенераль-Альвеар
на западе — с муниципалитетом 9 Июля

Важнейшие населённые пункты

Примечания 

Муниципалитеты провинции Буэнос-Айрес